Affinity — британская блюз-роковая группа, с сильным влиянием джаза. Группа записала только один альбом, который хорошо приняли и критики и пресса. «Органист Найфф уже виртуоз в стиле соул, в то время как группа, это пожалуй, лучшее, что мы получили в джаз-поп звучании в этом году» — писал в 1970 году Эрик Джевелл из Sunday Times. Несмотря на положительные рецензии, группа вскорости распалась.

История 
Истоки группы начинаются в 1965 году, когда три студента University Of Sussex — клавишник Линтон Найфф (), ударник Грант Серпелл () и бас-гитарист Ник Николас () — организовали US Jazz Trio. Год спустя Гранта, который закончил обучение, заменил другой студент Мо Фостер (), игравший на бас-гитаре в их школьной группе и которому пришлось ради этого переквалифицироваться на ударника.

После окончания университета Найфф и Серпелл, вместе с музыкантами из других университетских ансамблей — вокалистом Глайном Джеймсом (), гитаристом Стивом Тёрнером (), бас-гитаристом Джоном Картером () и гитаристом Крисом Джонсоном () — организовали группу Ice. Группа записала два сингла — Anniversary (Of Love) (1967) и Ice Man (1968), которые особого успеха не имели — и распалась. В записи второго из них в качестве бэк-вокалистки принимала участие Линда Хойл (, поменявшая имя на сценическое Linda Hoyle).

Несмотря на неудачу с Ice, Линтон и Грант пригласили Фостера (в качестве бас-гитариста) для создания новой, ориентированной на джаз, поп-группы. После прослушиваний был выбран гитарист Майк Джопп (), к тому же его отец гарантировал группе кредит для покупки усилителей и инструментов. На должность вокалистки единогласно была принята их старая знакомая Линда Хойл. Лето 1968 года было проведено в репетициях и подготовке материала, после чего было выбрано имя группе — Affinity (по названию альбома Оскара Питерсона 1962 года).

Хронология состава
<big>'Временная шкала</big>

 Дискография 

 Ice 
 Ice Man — 2005

 Affinity 
 Affinity — 1970
 If You Live  — 2002
 1971-1972 — 2003
 Live Instrumentals 1969 — 2003
 Origins 1965-67 — 2004
 Affinity Ultimate Collection (5 CD) — 2006
 Origins: The Baskervilles 1965 — 2007
 The Baskervilles Reunion 2011 — 2012

 Linda Hoyle 
 Pieces of Me — 1971
 The Fetch — 2015

 Mo Foster 
 Bass Response — 1983
 Bel Assis — 1988
 Crystal Vision — 1988 (soundtrack)
 Southern Reunion — 1991
 Time To Think — 2002
 Live at Blues West 14 — 2006
 Belsize Lane: A Collection of Sketches'' — 2006 (Limited Edition)

Примечания 

Группы прогрессивного рока из Великобритании
Рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1968 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1972 году
Группы психоделического рока из Великобритании